:

 A Dangerous Game, roman de Friedrich Dürrenmatt paru en 1956
 A Dangerous Game, film muet américain sorti en 1922
 , film allemand sorti en 1924
 , film américain sorti en 1941